Dayi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dayi (socken i Kina, Guizhou, lat 27,19, long 104,73), 
 Dayi (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar